Northmoor kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Northmoor, Oxfordshire, ort i England,

USA 

 Northmoor (ort), Missouri, Platte County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar